Il existe des records de vitesse dans de très nombreux domaines. Voici quelques articles de wikipédia en rapport avec le sujet :

 Ordre de grandeur (vitesse)
 Performance sportive
 Record de vitesse aérien
 Record de vitesse aquatique
 Record de vitesse à la voile
 Record de vitesse terrestre
 Record de vitesse sur rail
 Record de vitesse à vélo sur le plat derrière abri
 Records du monde de vitesse du TGV